Бори́с Поспе́лов: Поспелов, Борис Васильевич (1923—1995) — советский российский японист, литературовед и историк-востоковед.
 Поспелов, Борис Викторович (1937—2003) — советский хоккеист, тренер, судья.
 Поспелов, Борис Сидорович (1929—1988) — советский конструктор автомобилей.